Perner kan som auktorsförkortning betyda:

 Jaroslaus Perner
 Holger Perner

Robotskapade auktorsförkortningar